Горње Синковце је насељено место града Лесковца у Јабланичком округу. Према попису из 2011. било је 445 становника.

Демографија 
У насељу Горње Синковце живи 363 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 39,7 година (38,3 код мушкараца и 41,0 код жена). У насељу има 113 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 4,02.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Лесковац
Насељена места у Јабланичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији